

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Galveston – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Galveston – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Galveston

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 Galveston (ang. Galveston County) – hrabstwo w stanie Teksas

Zatoki 
 Galveston – zatoka u wybrzeży stanu Teksas

Inne 
 Galveston – powieść Nica Pizzolatto

Zobacz też 
 Bitwa pod Galveston – bitwa podczas wojny secesyjnej (1 stycznia 1863) na terenie stanu Teksas
 Archidiecezja Galveston-Houston – rzymskokatolicka archidiecezja metropolitalna ze stolicą w Galveston, w południowo-wschodniej części stanu Teksas, Stany Zjednoczone.
 Metropolia Galveston-Houston – metropolia Kościoła rzymskokatolickiego obejmująca wschodnią część stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych